Nemaha Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nemaha Township (Kansas)
 Nemaha Township (Nebraska)